Hillsboro kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hillsboro (Alabama)
Hillsboro (Illinois)
Hillsboro (Indiana)
Hillsboro (Iowa)
Hillsboro (Kansas)
Hillsboro (Maryland)
Hillsboro (Missouri)
Hillsboro (North Dakota)
Hillsboro (Ohio)
Hillsboro (Oregon)
Hillsboro (Texas)
Hillsboro (Virginia)
Hillsboro (West Virginia)
Hillsboro (Wisconsin)

Zie ook 
 Hillsborough (doorverwijspagina)